

Integralne części wsi w Polsce 
 Zamurze – część wsi Oblęgór w woj. świętokrzyskim, w pow.  kieleckim, w gminie Strawczyn
 Zamurze – część wsi Śladków Duży w woj. świętokrzyskim, w pow.  kieleckim, w gminie Chmielnik